6. појединачно првенство САД у шаху одржано је у Њујорку од 26. октобра до 17. новембра 1946. год. које је уједно било и зонски турнир зоне САД. Победу је однео Самјуел Решевски који је постигао до тада најбољи резултат на првенствима САД са 16 освојених бодова. 

Луис Ајзакс из Чикага је одиграо девет партија, победивши у једној и изгубивши осам. На десету партију се није појавио и због тога је изгубио без борбе. Након тога је и дефинитивно одустао од учешћа на турниру.

Турнирска табела

Референце 

Светски шампионат у шаху
Зонски турнир у шаху
Првенства САД у шаху
Шаховски турнири
Шах у 1946.